Грибцов — фамилия.

См. также 
 Грибцово
 Гривцов